Список любительских боёв Александра Поветкина

Любительская карьера 

Первые успехи пришли к Поветкину достаточно быстро — уже в 1995 году Александр выиграл юношеский чемпионат России, два года спустя стал победителем юниорского национального первенства. А вот международные титулы покорились ему позднее. Мало того, не сумев выиграть на молодёжном чемпионате Европы 1997 года, Александр счёл должным сосредоточиться на некоторое время на кикбоксинге. В данном виде спорта Поветкин одержал немало громких побед. Однако перспективы участия в приближавшихся Летних Олимпийских играх-2000 заставили курянина вновь с акцентировать внимание на боксе. К сожалению, выступить в Сиднее Александру было не суждено. Полученная в предолимпийский период травма кисти правой руки лишила Поветкина возможности побороться за место в рядах национальной команды. В результате на Олимпиаду он поехал в качестве спарринг-партнёра для первого номера сборной в первом тяжёлом весе Султана Ибрагимова.

Новый олимпийский цикл начался для российского боксёра осенью 2000 года. В ноябре Поветкин, выступая в весовой категории до 91 кг., выиграл свой первый национальный чемпионат среди взрослых.

Переход в супертяжёлую весовую категорию 

В 2001 году Александр перешёл в супертяжёлый вес, в котором на протяжении ряда лет первенствовал опытный мастер, трёхкратный чемпион Европы и бронзовый призёр сиднейской Олимпиады Алексей Лезин. Жёсткая конкуренция не поколебала решимости Поветкина застолбить за собой место в сборной в наиболее престижной весовой категории. В итоге в марте 2001 года на проходившем в Саратове чемпионате России, где разыгрывались путёвки на мировое первенство, опыт Лезина спасовал перед молодостью Александра, одержавшего во многом сенсационную победу. Завоёванное «золото» стало серьёзным аргументом в пользу включения курского боксёра в заявку национальной команды.

Чемпионат мира 2001 года 

Через три месяца Поветкин дебютировал на чемпионате мира, проходившем в североирландском Белфасте.

В первом круге Александр победил за явным преимуществом ирландца Фелви, но в четвертьфинале уступил по очкам (30:36) в равном бою украинскому боксёру Алексею Мазыкину, не сумев, таким образом, пробиться в число призёров. Однако Поветкин доказал, что способен извлекать уроки из поражений.

Уже в сентябре, в полуфинале Игр доброй воли в Брисбене Александр взял убедительный реванш у Мазыкина (15:6).

В решающем поединке Игр курянин победил по очкам узбекского спортсмена Рустама Саидова (22:9), а затем завершил уходящий год яркими викториями на турнирах в Подольске и Нижневартовске. На данном этапе важным шагом в карьере Александра стал его переход под знамёна клуба подготовки боксёров «Витязь», расположенный в подмосковном городе Чехове. Именно там спортсмен обрёл опытного наставника, заслуженного тренера СССР Валерия Ивановича Белова, под руководством которого впоследствии одержал все свои самые громкие победы.

2002 год 

Успешным для Поветкина стал и 2002 год. В феврале-марте Александр выиграл два престижных международных турнира в Пловдиве и Риме, в мае подтвердил звание сильнейшего супертяжа России в рамках национального чемпионата, а в июле с блеском выступил на проходившем в Перми первенстве Европы.

На пути к континентальному «золоту» Поветкин одержал досрочную победу над весьма квалифицированным немецким бойцом Себастианом Кёбером (в полуфинале), а в решающем поединке перебоксировал сильного итальянца Роберто Камарелле (20:16). В упомянутых боях Александр продемонстрировал хорошую скорость, физическую подготовленность, высокую ударную технику. Кроме того, до конца года россиянин успел выиграть представительный турнир в Варшаве и стать чемпионом состоявшегося в ноябре во Владивостоке абсолютного первенства России, в финале которого одолел своего извечного соперника — Лезина.

2003 год 

В 2003 году Поветкин продолжил свою серию побед на международном уровне. За период с февраля по апрель он выиграл три престижных турнира — в Пловдиве, Варшаве и Хельсинки.

На майском чемпионате России, победители которого получали отличный шанс на поездку на мировое первенство в Таиланд, Александр являлся главным фаворитом в своей весовой категории. Но в финале, в очередной серии противостояния с ветераном отечественного любительского ринга Алексеем Лезиным, Поветкин потерпел поражение. Выступавший в родных стенах (чемпионат проходил в Ульяновске, на родине Алексея) Лезин по ходу поединка благоразумно уходил от ближнего боя, прекрасно перемещаясь по рингу, и при этом постоянно тревожил соперника джебом. В итоге подуставший от собственных бесплодных атак Поветкин так и не сумел доставить оппоненту сколь-либо существенных проблем. Однако на чемпионат мира отправился все-таки именно Александр. Тренерский совет национальной команды счел, что на заключительном предтурнирном сборе и в контрольных спаррингах уроженец Курска выглядел убедительнее Лезина.

Чемпионат мира 2003 года 

С 4 по 12 июля 2003 года в Бангкоке Александр Поветкин боролся за звание сильнейшего супертяжа планеты.

В первом круге соревнований россиянин мощнейшим ударом слева во втором раунде отправил в жестокий нокаут Джамала Маджидова с Украины, при этом сломав своему сопернику челюсть.

В дальнейшем на пути к финалу Поветкин уверенно победил по очкам поляка Гжегожа Килсу (20:9) и Рустама Саидова (Узбекистан) (30:10), а в главном бою встретился с кубинским боксёром Педро Каррионом. Соперник значительно превосходил Александра в росте и длине рук, что в определённой степени нивелировало техническое превосходство россиянина. Рвущегося на сближение с оппонентом Поветкина постоянно встречали сильный джеб и правая рука Карриона, однако в средней и ближней дистанции мощные правые прямые и левые боковые уроженца Курска также наносили кубинцу ощутимый урон. В конечном счёте, по итогам первого, второго и четвёртого раундов судьи выставили соперникам равные очки, а в третьем вследствие выписанного представителю острова Свободы предупреждения за недозволенные действия в ринге и нескольких точных попаданий россиянина первенствовал Александр, что и позволило ему выиграть бой со счётом 29:27 и завоевать «золото» мирового первенства.

Чемпионат Европы 2004 года 

2004 год по праву считается высшей точкой любительской карьеры Поветкина. В феврале он с блеском выиграл чемпионат Европы, проходивший в хорватском городе Пула.

Доставить определённые проблемы Александру сумел лишь итальянский супертяжеловес Роберто Камарелле, с которым россиянин встретился в финале турнира. На протяжении трёх раундов соперник Поветкина поддерживал интригу боя, жёстко атакуя чемпиона мира-2003 «рабочей» левой рукой, а также неприятными сдвоенными ударами. Однако куда более увесистые попадания Александра в конце концов сделали своё дело. В четвёртом двухминутном отрезке боя Камарелле несколько «подсел» физически, что в ряде эпизодов позволило правым прямым и левым боковым ударам россиянина «догнать» голову потерявшего в подвижности оппонента. В итоге судьи увидели победу Поветкина со счётом 30:26, которая принесла Александру второй кряду титул чемпиона континента.

Олимпийские игры 2004 года 

Но главным достижением курского спортсмена за время его выступлений на любительском ринге, безусловно, стала победа в олимпийском боксёрском турнире на летних Играх 2004 года в Афинах.

Уже в первом круге состязаний Александр сполна подтвердил свой статус фаворита, досрочно выиграв у дравшегося под флагом Болгарии Сергея Рожнова. По ходу боя рефери вынужден был отсчитать сопернику Поветкина три нокдауна, последний из которых стал причиной преждевременного завершения поединка в четвёртом раунде.

В четвертьфинале россиянин встретился с представителем Казахстана Мухтарханом Дильдабековым. Соперник Александра неплохо провел начало боя, но в дальнейшем Поветкин заметно превосходил серебряного призёра Олимпиады-2000 во всех аспектах боксёрского мастерства, и в итоге отпраздновал победу по очкам с разгромным счётом 31:15.

В схватке за право участвовать в финале турнира российский атлет сошёлся со своим давним оппонентом — неоднократным призёром первенств Европы и мира итальянцем Роберто Камарелле. С первых же минут поединка Александр нейтрализовал главные козыри соперника — скорость и умение вести дистанционный бой. Действовавший в агрессивном, напористом стиле Поветкин умело сближался с Камарелле и активно прессинговал того мощными прицельными ударами с обеих рук. Итальянскому боксёру порой удавались удачные контратаки, но выставленный судьями счёт 31:19 в пользу россиянина наглядно отражал соотношение сил в данном противостоянии.

В финале Александру предстояло встретиться с египетским супертяжеловесом Мохамедом Али. Однако «золото» Олимпиады досталось Поветкину без боя. Его соперник получил травму правой руки и не смог выйти на ринг. Таким образом, Александр стал первым отечественным олимпийским чемпионом в супертяжёлой весовой категории.

В 2005 году Поветкин принял решение перейти в профессиональный бокс.

Таблица любительских турнирных выступлений

См. также 

 Александр Поветкин
 Список профессиональных боёв Александра Поветкина

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте boxrec.com

Списки боксёрских поединков